Биру (, ) — уезд в городском округе Нагчу, Тибетский автономный район, КНР. Название уезда в переводе с тибетского означает «самка яка».

История 
Уезд был образован в 1959 году.

Население

Административное деление 
Уезд делится на 2 посёлка и 8 волостей:
 Посёлок Биру (比如镇)
 Посёлок Шагчу (夏曲镇)
 Волость Ланчу (良曲乡)
 Волость Цачу (茶曲乡)
 Волость Шамчу (香曲乡)
 Волость Ямчу (羊曲乡)
 Волость Чагзе (恰则乡)
 Волость Датанг (达塘乡)
 Волость Зала (扎拉乡)
 Волость Пайнгар (白嘎乡)

Ссылки 
 

Уезды Тибетского автономного района